Hollingstedt è un toponimo che può essere riferito ai seguenti comuni tedeschi della Schleswig-Holstein: 
Hollingstedt (Dithmarschen) nel circondario del Dithmarschen 
Hollingstedt (Schleswig-Flensburgo) nel circondario di Schleswig-Flensburgo